Репети́тор (от  «тот, кто повторяет») — преподаватель, дающий частные уроки на дому или дистанционно. Может проводить как индивидуальные, так и групповые занятия по различным дисциплинам.

Значения 
Специалист, который закрепляет старый, пройденный материал.
 Преподаватель, который проводит дополнительные — обычно индивидуальные — занятия, помогая усвоить необходимые знания.
 В театре: человек, подготавливающий с артистами новые роли, готовящий вводы в спектакли, проводящий репетиции с солистами и членами труппы; специалист, который проводит индивидуальные или групповые занятия с актёрами.
 Вид технических средств обучения, предназначенный для индивидуального или группового обучения и контроля знаний на основе программированных материалов, компьютерных программ.

История в России 

В кадетском и пажеском корпусах и некоторых других закрытых учебных заведениях дореволюционной России репетитором назывался учитель, под руководством которого учащиеся выполняли домашние задания.

Современное значение 

В современной России услугами репетиторов чаще всего пользуются абитуриенты во время подготовки к вступительным экзаменам в ВУЗы и студенты для повышения уровня владения предметом. Широко услуги репетиторов распространены среди желающих изучить иностранные языки. Индивидуальный подход к учащемуся в данном случае помогает подобрать более эффективную программу овладения языком. Широко распространён метод обучения иностранным языкам онлайн (посредством видеотелефонии), этот способ экономит время ученика и преподавателя. Занятия по интернету подходят для постановки произношения и  разговорной речи с носителем изучаемого языка.

Распространение услуг репетиторов 

Весомый вклад в распространение репетиторских услуг в России и странах СНГ вносит Интернет. Сейчас существует довольно большое количество компаний, предлагающих помощь репетиторам по продвижению их услуг в сети. На сайтах таких компаний репетиторы могут зарегистрироваться, создать собственную анкету и разместить информацию о виде оказываемых услуг, своём опыте и достижениях. Наибольшее распространение подобные услуги получили в Москве и Санкт-Петербурге, однако существует и множество региональных подразделений.

В русской литературе 

 Наставники Митрофанушки, комедия «Недоросль», Денис Фонвизин.
 Учителя в доме Фамусова («числом поболее, ценою подешевле»), комедия «Горе от ума», Александр Грибоедов.
 Евгений Базаров, роман «Отцы и дети», Иван Тургенев.
 Репетитор Родион Раскольников, роман «Преступление и наказание», Фёдор Достоевский.
 Иван Лаптев, роман «Иди на Голгофу», Александр Зиновьев.
 Гимназист VII класса Егор Зиберов, рассказ «Репетитор», Антон Чехов

См. также 
 Дистанционный репетитор
 Педагогика
 Обучение
 Образование

Примечания

Литература 

 Журнал «Русская словесность», № 2, 1996.

Образование
Дополнительное образование детей
Общее образование в России
Свободные профессии